Алберт или Альберт Смит () — имя и фамилия следующих персоналий.
 Смит, Алберт (1869—1921) — английский футболист.
 Смит, Алберт (1887—1929) — английский футболист.
 Смит, Алберт (1898—19??) — английский футболист.
 Смит, Алберт (1905—19??) — шотландский футболист.
 Смит, Альберт Чарльз (1906—1999) — американский ботаник.

Примечания